Paperboy  – videogioco del 1984 di Atari Games
 Paperboy  – rapper statunitense
 Un affare di famiglia (The Paperboy) – romanzo di Pete Dexter

Film 
 Porte aperte al delitto (The Paperboy) – film del 1994 diretto da Douglas Jackson 
 The Paperboy – film del 2012 diretto da Lee Daniels
 Paperboy  – film norvegese del 2005